Salanhac (Cruesa), localitat i comuna de França, al departament de Cruesa (regió de Nova Aquitània, França)
 Salanhac (Dordonya), municipi al departament de la Dordonya (Nova Aquitània)
 Salanhac e Aivigas, municipi al departament de Dordonya (Nova Aquitània)
 Cantó de Salanhac e Aivigas, cantó francès al districte de Sarlat del departament de Dordonya (França)